Název Rváčov má více sídel:
 Rváčov (Vysočina), část obce Vysočina v okrese Chrudim 
 Rváčov (Lomnice nad Popelkou), část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily

Externí odkazy